El Torneig de Houston 2016, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2016 i com a Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championships 2016, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 d'abril de 2016 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

El tennista argentí Juan Mónaco va guanyar el segon títol a Houston (2012), però tot just el primer títol des de 2013. La parella estatunidenca formada pels germans Bob Bryan i Mike Bryan van guanyar a Houston per sisena vegada (2007, 2009, 2010, 2011, 2014).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016